Funktionsanalyse er flertydigt.

 Funktionsanalyse (Musik)
 Funktionsanalyse (matematik)